Der Küstenmarathon (offizieller Name Sparkassen-Küstenmarathon Otterndorf) ist ein Marathon in Otterndorf, der seit 2000 jährlich im September stattfindet. Er wird von den Vereinen TSV Otterndorf, TSV Wanna und VfL Wingst ausgerichtet. Im Rahmen der Veranstaltung finden außerdem ein 10-km-Lauf sowie seit 2005 ein Halbmarathon und ein 5-km-Lauf statt.

Strecke 

Die Strecke mit Start und Ziel am Rathaus ist ein Rundkurs, der beim Marathon viermal zu absolvieren ist. Sie führt zunächst aus der Stadt hinaus entlang des Hadelner Kanals, über den Elbdeich und danach wieder zurück ins Stadtgebiet.

Statistik

Streckenrekorde 

Marathon
 Männer: 2:14:16 h, Simon Mbetukha (KEN), 2000
 Frauen: 2:39:57 h, Wioletta Uryga (POL), 2001

Halbmarathon
 Männer: 1:02:21 h, John Kipsang Lotiang (KEN), 2013
 Frauen: 1:10:28 h, Naom Jebet (KEN), 2016

10 km
 Männer: 28:07 min, Wilfred Kipkosgei Murgor (KEN), 2010
 Frauen: 31:55 min, Lucy Njeri Macharia (KEN), 2013

Siegerlisten 
Quelle: Website des Veranstalters

Marathon

Halbmarathon

10 km

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Niedersachsen
Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Deutschland
Otterndorf
Gegründet 2000